Berweiler steht für Objekte im Département Moselle, Frankreich
Berviller-en-Moselle, Gemeinde
Haus Berweiler, Gebäude in Sierck-les-Bains
Siehe auch:
 Bärweiler